Псаммотерапия (от греч. psammo — песок, therapia — лечение) — лечение с помощью нагретого песка.

История 
Упоминание об удивительных свойствах разогретого песка встречается в клинописных таблицах Вавилона.

В 1889 году врач Парийский Н. В. проведя серию научных наблюдений написал, а спустя два года защитил диссертацию «О пользе естественных песочных ванн в терапии подагры, водянки, золотухи, ревматизма». Именно в это время псаммотерапия приобрела популярность в России и Европе.

В советское время многие санатории использовали этот вид оздоровления организма.
В наше время процедуры с использованием тёплого песка практикуют не только санатории, но и медицинские центры и спа-салоны.

Свойства песка 
Песок прекрасно сохраняет тепло и медленно передаёт его поверхности тела человека, нежно массируя кожу и подлежащие ткани.

Применяется псаммотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата обменного и травматического характера, при тугоподвижности суставов нетуберкулёзного происхождения, при невралгиях, невритах, радикулитах, при воспалении женских половых органов.
В результате применения песчаной терапии активизируется крово- и лимфообращение, усиливается потовыделение, что приводит к потере лишней массы тела и облегчает функцию почек. Кроме того, песочные ванны снимают болевые ощущения.

Примечания

Ссылки 
 Боль уходит в песок
 Статья «псаммотерапия» в БРЭ

Лечение